Пол Уо́лтер Ха́узер (; род. 15 октября 1986, Гранд-Рапидс, Мичиган, США) — американский актёр и комик.

Карьера 
Пол Уолтер Хаузер больше всего известен своими ролями Шона Экхардта в фильме «Тоня против всех», Дейла в фильме «Что случилось с Вирджинией?» 2010 года и Кита в телесериале «Королевство». Он также сыграл роль Дэшона в веб-сериале Amazon «Бетас», снялся в Super Troopers 2, и в роли Айвенго в фильме Спайка Ли «Чёрный клановец», оба фильма 2018 года. Был задействован в качестве приглашённой звезды в телесериалах «Нерушимый Кимми Шмидт», «Слишком поздно с Адамом Каролла», «Ночная смена», «Супермаркет», и других. В 2019 году он получил роль Ричарда Джуэлла в фильме Клинта Иствуда «Дело Ричарда Джуэлла».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США